Александр Тимофеевич Макаров:
 Макаров, Александр Тимофеевич (1918—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Макаров, Александр Тимофеевич (1928—2003) — советский государственный и политический деятель.